

Franse gemeenten 

La Forêt-Auvray, Orne
La Forêt-Fouesnant, Finistère
La Forêt-Sainte-Croix, Essonne
La Forêt-de-Tessé, Charente
La Forêt-du-Parc, Eure
La Forêt-du-Temple, Creuse
La Forêt-le-Roi, Essonne
La Forêt-sur-Sèvre, Deux-Sèvres
ook:
Forêt-la-Folie, Eure
talloze gemeenten die eindigen op -la-Forêt

Cultuur 
 La Forêt (televisieserie), Frans-Belgische televisieserie uit 2017

Zie ook 
Forêt (België), plaats in de provincie Luik